Simoliophiidae — вимерла родина змій, що існувала у крейдовому періоді понад 90 млн років тому. Скам'янілості представників родини виявлені у Південній Європі, Північній Африці та на Близькому Сході.

Систематика 
 Pachyophiidae
 Eupodophis
 Eupodophis descouensi
 Haasiophis
 Haasiophis terrasanctus
 Mesophis
 Mesophis nopcsai
 Pachyophis
 Pachyophis woodwardi
 Pachyrhachis
 Pachyrhachis problematicus
 Simoliophis
 Simoliophis libycus

Філогенія 
Родинні зв'язки Simoliophiidae з іншими зміями за Wilson et all 2010:

Примітки 

†
Плазуни крейдового періоду